Hyak steht für:
Hyak (Schiff)
 Hyak (Washington), Gebiet